Ferndorf ist der Name

 der Gemeinde Ferndorf (Kärnten) in Österreich
 der Ortsteil Ferndorf (Kreuztal) in Nordrhein-Westfalen (Deutschland)
 Ferndorf (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 des Sportvereins TuS Ferndorf in Kreuztal
 eines Ferndorf genannten Sieg-Zuflusses im Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) – siehe Ferndorfbach

Siehe auch:
 Fernsdorf